Гилье́рмо Варе́ла Оливе́ра (; ) — уругвайский футболист, правый защитник клуба «Фламенго» и сборной Уругвая.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник уругвайского клуба «Пеньяроль». Дебютировал в основе «ауринегрос» 5 июня 2011 года в игре против «Расинга» (0:1), выйдя на замену на 67-й минуте.

7 июня 2013 года было официально объявлено о его переходе в английский клуб «Манчестер Юнайтед». 11 июня он подписал с клубом пятилетний контракт.

5 декабря 2015 года дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-лиги против «Вест Хэм Юнайтед». Три дня спустя вышел в стартовом составе «Юнайтед» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Вольфсбурга», дебютировав в этом турнире.

Перед началом сезона 2016/17 отправился в аренду в немецкий клуб «Айнтрахт (Франкфурт)».

В августе 2017 года стало известно, что Варела подписал контракт с «Пеньяролем».

21 декабря 2018 года перешёл в датский клуб Копенгаген.

В 2020 году перешёл на правах аренды в «Динамо» и принял участие в 19 встречах. 17 июля 2021 года клуб выкупил права на флангового защитника, уругваец подписал контракт с «бело-голубыми» на два года. 24  июля 2022 года, несмотря на начатые переговоры о новом контракте, перед игрой против московского «Торпедо» самовольно покинул расположение команды, однако вернулся в команду на следующий день, чтобы забрать личные вещи.

Карьера в сборной 
В составе молодёжной сборной Уругвая в 2013 году занял третье место на чемпионате Южной Америки и стал вице-чемпионом мира.
10 ноября 2017 года дебютировал в основной сборной Уругвая в товарищеском матче со сборной Польши. Игра завершилась со счётом 0:0, а Варела отыграл весь матч.

Достижения 
 Чемпион Уругвая (2): 2017, 2018
 Обладатель Суперкубка Уругвая: 2018
 Обладатель Кубка Либертадорес: 2022
 Вице-чемпион мира среди молодёжи: 2013

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Фламенго»